Стебл́янко — українське прізвище. Жіноча форма — Стебл́янко.

Поширеність прізвища в Україні 
7954-е за поширеністю прізвище в Україні. Загалом налічує 626 носіїв. За густиною населення найчастіше зустрічається на Слобожанщині у Лебединському районі (один носій прізвища на 748 жителів). Із них проживають у:
 Лебедині — 61;
 Харкові — 43;
 Сумах — 42;
 Києві — 38;
 Кривому Розі — 32.

Відомі носії 

 Стеблянко Василь Григорович (1933—2019) — шахтар, делегат XXIII з'їзду КПРС, делегат XXIII з'їзду Компартії України, депутат Верховної Ради СРСР 6—8-го скликань. Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої Революції, медалями. 
 Стеблянко Олександр Іванович (1896—1977) — український композитор і фольклорист.
 Стеблянко Олексій Олексійович (1950— ) — російський оперний співак, соліст Маріїнського театру, заслужений артист РРФСР, народний артист РРФСР.
 Стеблянко Павло Олексійович (1952— ) — доктор фізико-математичних наук, професор, кандидаті у дійсні члени НАН України.

Примітки